Julian Lewis est un nom pouvant désigner:

Julian Lewis (1946-2014), biologiste anglais
Julian Lewis (né en 1951), homme politique britannique

Voir aussi

Homonymie de personnes